

Geografia

Stati Uniti d'America
 Medora – centro abitato della Contea di Billings (Dakota del Nord)
 Medora – villaggio della Contea di Macoupin (Illinois)
 Medora – villaggio della Contea di Jackson (Indiana)
 Medora – sobborgo di Louisville (Kentucky)

Letteratura
 Medora – commedia di Lope de Rueda

Onomastica
 Medora – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Medoro

Altri progetti